Гна́тив Тама́ра Фра́нковна (род. 23 мая 1935, Львов) — украинский музыковед, педагог, кандидат искусствоведения, доктор философии музыки, профессор.

Биографические сведения 
В 1953 окончила Львовскую среднюю специальную музыкальную школу-десятилетку (класс фортепиано К. Донченко).

В 1958 окончила Львовскую государственную консерваторию им. Н. В. Лысенко по специальностям история музыки (класс профессора А. Н. Котляревского) и теория музыки (класс профессора С. П. Людкевича).

В 1970 окончила аспирантуру при Киевской государственной консерватории. Защитила кандидатскую диссертацию «В. Фемелиди и становление украинской советской оперы и балета в 20-х годах XX века» (научный руководитель — Ефремова Л. П.).

Преподавала во Львовском педагогическом училище (1957—1961), музыкальном училище (1961—1966) и Консерватории (1975—1976).

С 1970 — старший преподаватель кафедры истории зарубежной музыки Киевской государственной консерватории (с 1973 года — доцент, с 1993 года — профессор). В 1979—1990 — декан факультета повышения квалификации при Киевской консерватории.

С 2008 — доктор философии искусства.

Научная, педагогическая и общественная деятельность 
Научные интересы охватывают широкий круг проблем — от классической зарубежной и украинской музыки — к современной. Главным принципом — приоритет нового: малоразработанные исторические, стилевые и жанровые явления, забытые творческие фигуры, неизвестные музыкальные произведения. При участии Т. Ф. Гнатив впервые в отечественном музыковедении осуществлены издания музыкального путеводителя «Камерная музыка О.Мессиана», Духовных концертов А. Веделя. Т. Ф. Гнатив — постоянная участница отечественных и международных конференций, фестивалей, автор монографий, многочисленных статей в национальных и зарубежных научных, энциклопедических, периодических изданиях, предисловий к нотным и аудио изданиям. Разработала курс истории зарубежной музыки XX века (спецкурс для историко-теоретического и композиторского факультетов и общий курс для исполнительских специальностей). Автор первого на Украине учебника для высших и средних музыкальных учебных заведений «Французская музыкальная культура рубежа XIX—XX веков» (1993). В Национальной музыкальной академии им. П. И. Чайковского читает спецкурс по истории зарубежной музыки XX века, под её руководством были защищены больше 50-ти дипломных и магистерских работ, 15 кандидатских диссертаций.

С 1987 — член Национального союза композиторов Украины. Выступает с публичными лекциями, автор радио- и телепередач.

Среди учеников (специалисты и магистры): А. Лобанов, О. Гордийчук, М. Коваль, Н. Голинская, О. Юдина-Савицкая, Н. Цигановська, А. Калениченко, В. Павленко, О. Ринденко, А. Ризаєва, Ю. Бентя, Н. Авраменко, Д. Полячек.

Авторы кандидатских диссертаций, написанных под руководством Т. Ф. Гнатив: В. Павленко, Л. Пинкош, Т. Невенчанная, Т. Рощина, М. Петриченко, В. Клименко, П. Шиманський, Л. Івченко, І. Татарінцева, Т. Мазепа, О.
Корчова, Р. Станкович-Спольская, О. Петрова, О. Казаринова, О. Григоренко.

Звания и награды 
 Заслуженный деятель искусств Украины (2008)
 Лауреат Премии им. Н. В.
Лысенко (2011)

Публикации

Монографии 
 Володимир Фемеліді. — К.: Музична Україна, 1974.
 Музична культура Франції рубежу XIX—XX століть / Навчальний посібник для музичних вузів. — К.: Музична Україна, 1993.

Научные статьи 
 Мирослав Скорик // Українське музикознавство. Вип. 3 / Щорічна зб. наук. праць. — К., 1968.
 Проблема опери в українській журнальній періодиці 20-х рр. // Українське музикознавство. Вип. 5 / Щорічна зб. наук. праць. — К., 1969.
 Співець буремних років / До творчого портрета Володимира Фемеліді // Музика, 1970. — № 4.
 Революційні пісні в творчості В. Фемеліді // Народна творчість та етнографія, 1971. — № 2.
 Беклемишев Г. Н. // Музыкальная энциклопедия. Т. 1. М.: Советская энциклопедия, 1973.
 Зрілість / До 60-річчя Київської консерваторії // Україна: Наука і культура. — К.: Вид. АН УССР, т-ва «Знання», 1973.
 Моріс Равель / Післямова // Ролан-Манюель. Моріс Равель. — К.: Музична Україна, 1975.
 Революційна пісня в творчості А. Онеггера // Матеріали Республіканської науково-методичної наради аспірантів вузів культури і мистецтва. — Одеса, 1978.
 Геннадій Ляшенко / Буклет. — К.: Музична Україна, 1984.
 Провідна тема — сучасність / Інтерв’ю з Г. Ляшенком // Музика, 1987. — № 6.
 Становлення українського радянського музичного театру і творчість В. Фемеліді // Актуальні проблеми радянської музичної культури. Наук. зб. — К., 1987.
 Верфель Ф. Верді / Коментарі та словник музичних термінів. — К.: Дніпро, 1988.
 Становление украинского музыкального театра и личность В. Фемелиди // Материалы научной конференции к 100-летию И. Соллертинского. — Новосибирск, 1989.
 «Наймичка» М. Веріківського на оперній сцені і в кіно // Український театр, 1989.
 Український солоспів в його історичному розвитку // Наукова збірка Краківської академії музики. — Краків, 1995.
 Матіас Стабінгер. Шість секстетів // Українсько-німецька наукова збірка. — К., 1996.
 Дні музики у Кракові // Музика, 1997. — № 5.
 Фестиваль у Кракові // Арт-Лайн, 1997. — № 9.
 Ріхард Штраус і Клод Дебюссі (Єдність і боротьба протилежностей) // Науковий вісник НМАУ ім. П. І. Чайковського. — К., 1997.
 Спогади про Д. Шостаковича // Д. Шостакович і Україна (до 90-річчя Д. Шостаковича) / Науковий вісник НМАУ ім. П. І. Чайковського. — К., 1997.
 Ф. Пуленк. Stabat mater (Своєрідність прочитання композитором середньовічної секвенції) // Музика і біблія / Науковий вісник НМАУ ім. П. І. Чайковського. Вип. 4. — К., 1999.
 Солоспіви Д. Січинського в контексті західноєвропейської камерно-вокальної музики рубежу XIX—XX ст. // Musica Galiciana. — Жешув, 1999 (Польща).
 Горовець М. «Агнес Сорель» (З колекції замку в Ланьцюті) // Musica Galiciana. — Жешув, 2000 (Польща).
 Т. Падурра — українсько-польський бард XIX ст. // Науковий вісник НМАУ ім. П. І. Чайковського. — К., 2001.
 Т. Падурра — українсько-польський бард XIX ст. // Збірка матеріалів міжнародної конференції. — Краків, 2001.
 Володимир Фемеліді // Німецька музична енциклопедія. — Мюнхен, 2002.
 Гастрольна Одіссея Львівського державного академічного театру опери та балету ім. С. Крушельницької // Musica Galiciana. T. YII — Rzezzow, 2003.
 Традиції Г. Берліоза у французькій музиці рубежу XIX—XX ст. // К., 2003.
 Опера Б. Бартока «Замок Герцога Синя Борода» на перехресті культур // К., 2003.
 Володимир Фемеліді — випускник Одеської консерваторії //Трансформація музичної освіти і культури в Україні: Матеріали науково-творчої конференції до 90-річчя Одеської консерваторії. — Одеса, 2004.
 Композитор-реформатор // Музика. — 2005. — № 3. — С. 24-25. (До сторіччя Фемеліді).
 Історія одного листа // Науковий вісник НМАУ ім. П. І. Чайковського. Вип.66. Шостакович та XX сторіччя: До 100-річчя від дня народження: Збірка статей — Київ, 2007.
 Слово про театр// Музична україністика: сучасний вимір. Вип.2: Збірка наукових статей на пошану доктора мистецтвознавства, професора, члена-кореспондента Академії мистецтв України Алли Терещенко. — Київ — Івано-Франківськ: Видавець Третяк І. Я., 2008.
 «Цвінгбург» Ернста Кренека і деякі тенденції музичного театру перших десятиліть XX століття// Науковий вісник НМАУ ім. П. І. Чайковського. — Київ, 2010. — Вип.89: Современный оперный театр и проблемы опероведения. Марине Романовне Черкашиной-Губаренко посвящается. Сборник статей.
 Фридерик Шопен і Клод Дебюссі: парадигма духовного зв’язку// Часопис Національної музичної академії України ім. П. І. Чайковського: Науковий журнал. — Київ, 2010. — № 4 (9).

Материалы к нотным и аудио-изданиям 
 Л. Яначек. «Симфонієтта» / Передмова. — К.: Музична Україна, 1978.
 М. Равель. «Вальс» і «Болеро» / Передмова. — К.: Музична Україна, 1980.
 Роберт Шуман і його фортепіанна творчість / Передмова. — К.: Музична Україна, 1981.
 Фортепіанна творчість Миколи Колесси / Передмова. — К.: Музична Україна, 1984.
 Виолончельные сонаты А. Вивальди / Аннотация к пластинке. — Фирма «Мелодия», 1985.
 Артем Ведель. Духовні концерти / Путівник. — Республіканський Будинок органної та камерної музики. — К., 1987.
 «Ювілейна симфонія» В. Фемеліді. Партитура / Передмова. — К.: Музична Україна, 1988.
 Фортепіанна творчість Л. Ревуцького / Передмова. — К.: Музична Україна, 1988.
 О. Мессіан. Камерна музика / Путівник. — Республіканський Будинок органної та камерної музики. — К., 1988.

Научно-методические издания 
 Програма із зарубіжної музичної літератури для музичних училищ України. — Навчально-методичний кабінет Міністерства культури України. — К., 1981.
 Історія зарубіжної музики (з 90-х років XIX століття і до наших днів): Робоча програма для студентів спеціальності 6.020205 — «Музичне мистецтво», спеціалізації музикознавство. — НМАУ ім. П. І. Чайковського. — К., 2005. (Разом з В. Б. Жарковою).

Персоналии по алфавиту
Музыковеды Украины
Выпускники Львовской консерватории
Родившиеся 23 мая
Родившиеся в 1935 году
Родившиеся во Львове
Заслуженные деятели искусств Украины
Преподаватели Киевской консерватории
Лауреаты премии им. Н. В. Лысенко